Кадет

 Кадет — молодший син шляхтича (в Англії і Франції)
 Кадет — вихованець кадетського корпусу або військового ліцею, майбутній офіцер
 Кадет — міжнародний клас спортивних вітрильних яхт
 Кадети — члени російської ліберальної партії, однієї з найвпливовіших на початку 20 століття
 Кадети — серіал компанії «СТС»